Jonathan Davis (1960) brit vívó, olimpikon
Jonathan Davis (1971) amerikai énekes, a Korn frontembere